Justificación puede referirse a:
 La acción de justificar que convierte o transforma lo que era injusto o  no conforme a las normas, en justo o verdadero, conforme a un criterio de justicia, de normas o de verdad:
 como ley, norma social objetiva
 como virtud moral subjetiva
 como prueba o demostración de una verdad
 como explicación
 como argumentación
 como excusa
El término se aplica, por analogía, en numerosos contextos y situaciones frente a diversas formas de autoridad legítima o legitimada y diversos métodos y consecuencias diferenciadas.
 Formas de justificación:
 Justificación activa, en la que el individuo justifica sus actos (ante una autoridad, ante sí mismo o ante los demás) como justos, conforme a determinadas normas según contexto.
 Justificación pasiva, en la que una autoridad (juez, autoridad civil, el padre, el profesor etc.) justifica los actos de alguien como justos o conforme a leyes o conforme a usos y costumbres, con sentido público.
 Doctrina de la justificación, doctrina religiosa sobre la forma en que el hombre consigue o no la salvación eterna.
 Absolución (justificar como absolver, declarar justo, o proporcionar sentencia favorable sobre una actuación).
 Eximente y atenuante, conceptos jurídicos que permiten la justificación total o parcial respectivamente, la ponderación o consideración diferente de una conducta que de otra forma sería punible o más punible respectivamente. Ejemplos son la defensa propia, el estado de necesidad, la incapacidad mental permanente o transitoria, etc.; las justificaciones aducidas por los acusados de un delito son de debatida aplicación, como es el caso de la obediencia debida.
 Racionalización e intelectualización, mecanismos de defensa psicológicos.
 Justificación ideológica o justificación Política, una de las funciones principales de las ideología. La opción por el mal menor (o bien mayor), la voluntad de Dios y la razón de Estado suelen ser justificaciones ideológicas muy usuales.
 Teoría de la justificación, que trata de las formas en que se justifican las creencias.
 Justificación moral (véase moral y ética).
 Justificación científica (véase ciencia, epistemología y método científico).
 Justificación lógica, referida a la validez lógica.
 Justificación (tipografía), la manera de acomodar las líneas en la caja, o alineación (véase Tipografía#Justificación o alineación)..